Le nom de Jacques Gerber est porté en particulier par : 
 Jacques Gerber (1951), commissaire d'exposition français
 Jacques Gerber (1973), personnalité politique suisse